Il singolare del torneo di tennis Santiago Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Hans Gildemeister che ha battuto in finale José Higueras 7-5, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 José Higueras (finale)
 Hans Gildemeister (campione)
 Chris Lewis (secondo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno)

 Charlie Owens (primo turno)
 Thomaz Koch (secondo turno)
 Jairo Velasco, Sr. (quarti di finale)
 Jaime Fillol (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Open 1979